Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1990 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 28 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Arantxa Sánchez Vicario et Jorge Lozano battent Nicole Provis et Danie Visser en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1990
France Double mixte
France Double mixte
Tennis en France en 1990
Tennis en mai 1990
Tennis en juin 1990